Кедро́вая у́лица — название улиц.

Россия 
 Кедровая улица — улица в Барнауле.
 Кедровая улица — улица в Березниках.
 Кедровая улица — улица в Бийске.
 Кедровая улица — улица в Волгограде.
 Кедровая улица — улица в Воронеже, в микрорайоне Краснолесном.
 Кедровая улица — улица в Екатеринбурге.
 Кедровая улица — улица в Ивделе.
 Кедровая улица — улица в Коврове.
 Кедровая улица — улица в Краснозатонском.
 Кедровая улица — улица в Красноярске.
 Кедровая улица — улица в Крымске.
 Кедровая улица — улица в Кызыле.
 Кедровая улица — улица в Десёновском поселении Москвы.
 Кедровая улица — улица в Надыме.
 Кедровая улица — улица в посёлке Никита Республики Крым.
 Кедровая улица — улица в Новосибирске.
 Кедровая улица — улица в Павлове.
 Кедровая улица — улица в Перми.
 Кедровая улица — улица в посёлке Саханском Орловской области.
 Кедровая улица — улица в Симферополе.
 Кедровая улица — улица в Солнечногорске.
 Кедровая улица — улица в посёлке Солонцы Красноярского края.
 Кедровая улица — улица в Старом Осколе.
 Кедровая улица — улица в посёлке Стрелецком Орловской области.
 Кедровая улица — улица в селе Сунгай Алтайского края.
 В Томске:
 Кедровая улица;
 Кедровый переулок.
 Кедровая улица — улица в Троицко-Печорске.
 Кедровая улица — улица в селе Шеговары Архангельской области.
 Кедровая улица — улица в Ялте.

Украина 
 Кедровая улица — улица в Днепре.
 Кедровая улица — улица в Запорожье.
 Кедровая улица — улица в Марганце.

Белоруссия 
 Кедровая улица — улица в Могилёве.

См. также 
 Кедровый переулок

Примечания